Benwood peut faire référence à :
 Benwood, ville de l'État américain de l'Indiana ;
 Benwood, ville de l'État américain de la Virginie-Occidentale ;
 le Benwood, un navire marchand norvégien coulé durant la Seconde Guerre mondiale ;
 le MV Benwood, ancien nom du navire britannique MV Scantic.